Эмили Реган (, род. 10 июня 1988 года, Буффало, штат Нью-Йорк, США) — американская гребчиха, чемпионка летних Олимпийских игр 2016 года, четырёхкратная чемпионка мира.

Спортивная биография 
Заниматься греблей Эмили начала в 2006 году, когда поступила в Университет штата Мичиган. В 2010 году Эмили в составе восьмёрки стала чемпионкой молодёжного первенства мира. На следующий год Эмили дебютировала на взрослом чемпионате мира. Реган выступала в неолимпийской дисциплине — четвёрки распашные без рулевого. Сборная США выиграла финальный заплыв, а Реган завоевала свою первую золотую медаль. На чемпионате мира 2013 года Эмили выступала уже в составе восьмёрки и во второй раз в карьере стала чемпионкой мира. В 2014 году на первенстве мира американская спортсменка вновь выступала в четвёрках и стала там серебряным призёром, уступив 6 секунд спортсменкам из Новой Зеландии. На чемпионате 2015 года Эмили стала трёхкратной чемпионкой мира.

В 2016 году Реган в составе восьмёрки приняла участие в летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В лодке Эмили располагалась на первом номере. Предварительный этап соревнований американский экипаж уверенно выиграл, опередив ближайших преследовательниц из Нидерландов на 8 секунд. После первой половины финального заплыва американки находились на третьей позиции, совсем немного уступая лидировавшим сборным Канады и Нидерландов, но уже с самого начала второй половины дистанции американские спортсменки увеличили темп и пришли к финишу первыми, продлив победную серию сборной США в соревнованиях женских восьмёрок до трёх Игр, повторив тем самым достижение сборной Румынии, побеждавшей в период с 1996 по 2004 годы. На финише Реган с партнёршами опередили ближайших преследовательниц из Великобритании на 2,5 секунды.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте федерации академической гребли США

Гребцы (академическая гребля) США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по академической гребле